Emilienstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Emilienstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro